Greencastle (Indiana), plaats in Indiana
Greencastle (Missouri), plaats in Missouri
Greencastle (Pennsylvania), plaats in Pennsylvania
Greencastle (Ierland), plaats in Ierland